Lennart Ribbing kan syfta på bland andra:

 Lennart Ribbing (lagman)
 Lennart Ribbing (landshövding)
 Lennart Ribbing (skolman)

Se även 
 Lindorm Ribbing
 Leonard Ribbing
 Lännart Ribbing